George II van Georgië (c. 1054–1112), koning van Georgië (1072-1089)
 George II van Anhalt (1454-1509), vorst van Anhalt-Köthen (1471-1474) en Anhalt-Dessau (1474-1508)
 Giorgi II van Kachetië (1464 – 1513), koning van Kachetië (Oost-Georgië) (1511-1513)
 Giorgi II van Imeretië (1585), koning van Imeretië (West-Georgië) (1565-1585)
 George II van Groot-Brittannië (1683-1760), koning van Groot-Brittannië en Ierland (1727-1760) en keurvorst van Hannover
 George II van Waldeck-Pyrmont (1789-1845), vorst van Waldeck en Pyrmont (1813-1845)
 George II van Saksen-Meiningen (1826-1914), hertog van Saksen-Meiningen (1866-1914)
 George II van Schaumburg-Lippe (1846-1911), vorst van Schaumburg-Lippe (1893-1911)
 George II van Griekenland (1890-1947), koning van Griekenland (1922-1924 en 1935-1947)